Steingräber ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Steingräber (* 1971), deutsche Kunsthistorikerin
 Erich Steingräber (1922–2013), deutscher Kunsthistoriker
 Reinhold Otto Steingräber (1957–2006), deutscher Ringer und Ringertrainer
 Stephan Steingräber (* 1951), deutscher Klassischer Archäologe
 Theodor Leberecht Steingräber (1830–1904), deutscher Musikverleger

Steingräber steht für:
 Edition Steingräber, deutscher Musikverlag

Steingraeber steht für:
 Steingraeber & Söhne, deutscher Klavierhersteller

Siehe auch:
 Steingraeber-Haus in Bayreuth
 Steingrab